Владимир Фёдорович Герасимов (20 апреля 1940 — 26 марта 2009) — русский , , , известный , , основатель народного Музея трудовой славы ПО БЛПК. Действительный член Географического общества Академии Наук России, автор известной «Летописи Братска» и многих других работ по краеведению.

Биография 
Приехал в Братск 8 августа 1961 года после окончания строительного училища в Костромской области, где получил профессию белодеревщика. Работал на строительстве нового Братска. Принимал участие в строительстве первой улицы — ул. Мира до первого кольца, строил телецентр, ДК «Лесохимик», кинотеатр «Россия», работая бетонщиком, каменщиком, монтажником, просто тем, «куда пошлют» в знаменитой комплексной бригаде Виталия Ситникова.

В 1969 году стал директором народного музея трудовой славы БЛПК (сейчас: музей истории и технологии БЛПК). Занявшись историей БЛПК, Владимир Федорович затем собрал богатейший краеведческий материал о старом Братске и передал его в городской объединенный музей. Имя краеведа стало хорошо известно, благодаря многочисленным публикациям в местной прессе.

В 1991 году вышла в свет его первая книга «Летопись Братска». Книга вышла тиражом 10 тысяч экземпляров и пополнила книжные фонды всех библиотек района, стала настольной книгой старшеклассников и всех, кому дорога история родного края. Один экземпляр «Летописи Братска» хранится в Вашингтонской библиотеке. Писал стихи, миниатюры, собрал коллекцию монет, значков и минералов.

Публикации В. Ф. Герасимова чаще всего встречаются в таких периодических изданиях как: газеты «Красное знамя» (позднее «Знамя», «Огни Ангары», «Братский целлюлозник» (позднее «Братский лесохимик»), «Братск Православный», «Твоя газета» (все — г. Братск), «Восточно-Сибирская правда» (г. Иркутск). Помимо этого В. Ф. Герасимов является автором более 10-ти книг по истории Братска и района.

Владимир Фёдорович Герасимов скончался в марте 2009 года в возрасте 69-ти лет.

Библиография

Ссылки 
 ГЕРАСИМОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ | биография на сайте «Имена Братска»
 Об авторе «Летописи Братска» В. Ф. Герасимове

Персоналии:Иркутская область
Персоналии:Братск